Thierry Magnier, éditeur français
 Éditions Thierry Magnier